Municipio de Winchester puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Winchester (condado de Norman, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Norman.
 Municipio de Winchester (condado de Adams, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Adams.